Název Havlíčkovo náměstí  má mnoho náměstí v různých městech, městysech a obcích České republiky.

 Havlíčkovo náměstí (Dobrovice): je náměstí ve městě Dobrovice, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj.
 Havlíčkovo náměstí (Frýdlant): je náměstí ve městě Frýdlant, okres Liberec, Liberecký kraj.
 Havlíčkovo náměstí (Golčův Jeníkov): je náměstí ve městě Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.
 Havlíčkovo náměstí (Havlíčkův Brod): je hlavní náměstí ve městě Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, s řadou památkově chráněných budov, v rohovém Havlíčkově domě je expozice Karla Havlíčka Borovského.
 Havlíčkovo náměstí (Humpolec): je náměstí ve městě Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina.
 Havlíčkovo náměstí (Jedovnice): je náměstí ve městysu Jedovnice, okres Blansko, Jihomoravský kraj.
 Havlíčkovo náměstí (Jemnice): je náměstí ve městě Golčův Jeníkov, okres Třebíč, kraj Vysočina.
 Havlíčkovo náměstí (Kutná Hora): je náměstí ve městě Kutná Hora, Středočeský kraj. Na náměstí se nachází též pomník osmibokého půdorysu se sochou Karla Havlíčka Borovského, z roku 1883, podle modelu Josefa Strachovského. 
 Havlíčkovo náměstí (Lom): je náměstí ve městě Lom, okres Most, Ústecký kraj.
 Havlíčkovo náměstí (Lysá nad Labem): je náměstí ve městě Lysá nad Labem, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Havlíčkovo náměstí (Ostrava): je náměstí ve městě Ostrava, Moravskoslezský kraj.
 Havlíčkovo náměstí (Praha): je náměstí na Žižkově v Praze 3. Jde o centrálního náměstí Žižkova, na kterém je i budova žižkovské radnice.
 Havlíčkovo náměstí (Turnov): je náměstí ve městě Turnov, okres Semily, Liberecký kraj.
 Havlíčkovo náměstí (Žatec): je náměstí ve městě Žatec, okres Louny, Ústecký kraj.
 Havlíčkovo náměstí (Žirovnice): je náměstí ve městě Žirovnice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina.

Související články 
 Havlíčkova